Drslavice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Drslavice (okres Prachatice)
 Drslavice (okres Uherské Hradiště)